Ликинский сельский округ

Владимирская область 

 Ликинский сельский округ Судогодского района

Московская область 

 Ликинский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)